Cumandá puede hacer referencia a:

 Cumandá o un drama entre salvajes, una novela de Juan León Mera;
 Cumandá, una ópera de Luis Humberto Salgado;
 Cumandá, una ópera de Sixto María Durán Cárdenas;
 Cumandá o la virgen de las selvas una ópera de Pedro Pablo Traversari Salazar.
Cantón Cumandá, pequeña localidad en la provincia de Chimborazo, Ecuador